Parker (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca del 2013 dirigida per Taylor Hackford, protagonitzada per Jason Statham i Jennifer López
 Parker Brothers, marca comercial dedicada a la fabricació i distribució de jocs i joguines
 Sonda solar Parker, sonda espacial de la NASA en desenvolupament destinada a la corona exterior del Sol  
 Toponímia:
 Parker (Arizona), seu del Comtat de La Paz a l'estat d'Arizona (EUA)
 Parker (Carolina del Sud), concentració de població designada pel cens a l'estat de Carolina del Sud  (EUA)
 Parker (Colorado), població a l'estat de Colorado (EUA)
 Parker (Dakota del Sud), població a l'estat de Dakota del Sud  (EUA)
 Parker (Florida), població a l'estat de Florida (EUA)
 Parker (Idaho), població a l'estat d'Idaho (EUA)
 Parker (Illinois), antic assentament al comtat de Johnson (Illinois, EUA)
 Parker (Kansas), població a l'estat de Kansas (EUA)
 Parker (Pennsilvània), població a l'estat de Pennsilvània (EUA)
 Parker (Texas), població a l'estat de Texas (EUA)
 Parker City, població a l'estat d'Indiana (EUA)
 Parker School concentració de població designada pel cens a l'estat de Montana (EUA)
 Parker Strip, concentració de població designada pel cens a l'estat d'Arizona (EUA)
 Comtat de Parker, divisió administrativa a l'estat de Texas als Estats Units d'Amèrica (EUA)
 Biografies:
 Albert Parker (Nova York, 1885 − Londres, 1974), director de cinema,  productor, guionista i actor
 Alexander A. Parker (1908 - 1989), hispanista anglès 
 Alice H. Parker (Morristown, 1895 – 1920), inventora estatunidenca, coneguda per patentar el primer sistema de calefacció central per a les llars que usava gas natural
 Annise Parker (Houston, Texas, 1956), política estatunidenca que fou alcaldessa de Houston
 Anthony Parker (Des Moines, Iowa, 1975), jugador de bàsquet als Toronto Raptors de l'NBA
 Arthur C. Parker (Reserva Cattaraugus, 1881-1955), antropòleg seneca, nebot d'Ely Parker i de mare blanca
 Barry Parker (Cherterfield, Anglaterra, 1867), arquitecte i urbanista anglès
 Bernard Melvin Parker (Boksburg, 1986), futbolista sud-africà
 Bonnie Parker i Clyde Barrow (1910 - 1934) gàngster originària de Texas que actuà als Estats Units durant la Gran depressió
 Camilla Parker-Bowles, membre de la família reial britànica
 Candace Parker (Saint Louis, Missouri, 1986), jugadora de bàsquet dels Estats Units
 Carolyn Parker (1917 - 1966), física estatunidenca que va treballar del 1943 al 1947 en el Projecte Dayton 
 Charlie Parker (Kansas City, Kansas, 1920 - Nova York, 1955), saxofonista i compositor de jazz
 Cheyenne Parker (Nova York, 1992), jugadora de bàsquet estatunidenca
 Chude Pamela Parker Allen o Pamela Parker (Pennsilvània, 1943),
 Cornelia Parker, artista visual i escultora anglesa
 Craig Parker (Suva, Fiji, 1970), actor neozelandès
 David Parker (Roxburgh, Otago, 1960), líder laborista neozelandès i diputat de la Cambra de Representants de Nova Zelanda i ministre (2005 - 2008)
 Denise Parker, tiradora amb arc estatunidenca que va competir durant les dècades de 1980 i 1990
 Donald C. Parker o Don Parker (1939 – 2015), físic americà
 Dorothy Parker (Long Branch, Nova Jersey, 1893–Nova York, 1967), escriptora i humorista estatunidenca   
 Eleanor Parker (Cedarville, Ohio, 1922 - Palm Springs, Califòrnia, 2013), actriu de cinema i televisió
 Ely Parker (Towananda, Nova York, 1828-1895), dirigent seneca
 Eugene Parker (Houghton, 1927 - 2022), astrofísic nord-americà
 Foxhall Parker Keene (San Francisco, Califòrnia, 1867 – Ayer's Cliff, Quebec, 1941), criador de cavalls i medallista d'or als Jocs Olímpics en polo 
 Geoffrey Parker (Nottingham, Regne Unit, 1943), historiador britànic
 George Parker (atleta) (Leichhardt, Nova Gal·les del Sud, 1897 - Sydney, 1974), atleta australià, especialista en marxa atlètica
 Harry Parker (Christchurch, 1873 − Balgowlah, Sydney, 1961), tennista professional neozelandès
 Horatio Parker (Auburndale, Massachusetts, 1863 - Cedarhurst, Nova York, 1919), compositor estatunidenc
 Jack Parker (Oklahoma, 1915 – 1964), atleta estatunidenc, especialista en decatló
 Jack Parker (corredor de tanques)
 James Cutler Dunn Parker (Boston, 1828 - Brookline, Massachusetts, 1916), compositor estatunidenc
 Jane Parker (~1505 – 1542), vescomtessa de Rochford, cunyada d'Enric VIII
 Johnson Parker-Smith (Chelford, Cheshire, 1882 – Marple, Gran Manchester, 1926), jugador de lacrosse anglès
 Maceo Parker (Kinston, Carolina del Nord, 1943), saxofonista estatunidenc de jazz i funk
 Mary-Louise Parker (Fort Jackson, Columbia, Carolina del Sud, 1964), actriu estatunidenca de teatre, cinema i televisió
 Morgan Parker, poeta i editora nord-americana
 Naomi Parker (Tulsa, Oklahoma, 1921 - Longview, Washington, 2018), dona que serví de model al dissenyador Howard Miller per a la creació del cèlebre cartell We Can Do It!! 
 Oliver Parker (Londres, 1960), director de cinema i guionista britànic
 Philip Fotheringham-Parker, pilot de curses automobilístiques anglès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Quanah Parker (Wichita Falls, Texas, 1845 - Fort Sill, Oklahoma, 1911), cabdill comanxe 
 Robert M. Parker, Jr. (Baltimore, Maryland, 1947), crític de vi estatunidenc 
 Rozsika Parker (1945 - Londres, 2010), psicoterapeuta, historiadora de l'art i escriptora britànica 
 Sarah Jessica Parker (1965), actriu estatunidenca  
 Scott Parker (Lambeth, 1980), futbolista anglès que jugava com a migcampista
 Sean Parker (Herndon, Virgínia, 1979), empresari nord-americà relacionat amb programari de computació i Internet
 Tony Parker (Bruges, Bèlgica, 1982), jugador de bàsquet francès
 Trampas Parker (Shreveport, Louisiana, 1967), pilot estatunidenc de motocròs
 Trey Parker (Denver, Colorado, 1969), actor, animador, director, guionista, productor i músic estatunidenc 
 Verdena Parker, darrera parlant fluida de la llengua hupa, una llengua atapascana parlada per la Tribu Hoopa Valley del nord de Califòrnia 
 William Parker (músic), contrabaixista, multi-instrumentista, poeta i compositor estatunidenc de free jazz 
 William Parker (remer) (South Kensington, Londres, 1889 – Pontypool, Torfaen, 1971), 3r Baronet i remer anglès
 William Parker Foulke (1816-1865), descobridor del primer esquelet complet de dinosaure a Amèrica del Nord
 Miscel·lània:
 Cuaespinós de Parker (Cranioleuca vulpecula), espècie d'au de la família dels furnàrids (Furnariidae) 
 Formiguer de Parker (Cercomacroides parkeri), espècie d'au de la família dels tamnofílids (Thamnophilidae) 
 Mussolet de Parker (Glaucidium parkeri), espècie d'au de la família dels estrígids (Strigidae) que habita els boscos dels Andes a Equador 
 Tiranet orellut de Parker (Phylloscartes parkeri), espècie d'au de la família dels tirànids (Tyrannidae)
 Tapacul de Parker (Scytalopus parkeri), espècie d'au de la família dels rinocríptids (Rhinocryptidae)